Goephanomimus är ett släkte av skalbaggar. Goephanomimus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Goephanomimus